Шерман Харольд Огастес (; род. 10 января 1959, США) — американский актёр.

Фильмография

Примечания

Ссылки